

Geografia 
 Contea di Talbot – contea dello Stato del Maryland, negli Stati Uniti d'America
 Contea di Talbot – contea dello Stato della Georgia, negli Stati Uniti
 Port Talbot (Aberafan) – città del Galles
 Distretto di contea di Neath Port Talbot – autorità unitaria del Galles

Onomastica
Talbot – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi immaginari 
 David Talbot – personaggio della saga delle Cronache dei vampiri di Anne Rice
 Lawrence "Larry" Talbot – personaggio dei film Il segreto del Tibet e Wolfman
 Talbot – personaggio della serie televisiva True Blood
 Talbot – personaggio del videogioco Uncharted 3: L'inganno di Drake

Persone 
Aristocratici
 Eleanor Talbot – amante di Edoardo IV d'Inghilterra
 Charles Talbot – primo duca di Shrewsbury, politico e diplomatico inglese
 George Talbot – IV conte di Shrewsbury, nobile inglese
 Richard Talbot – I conte-duca di Tyrconnell, militare e politico irlandese

Altri
 Alec Talbot – calciatore inglese
 Connie Talbot – cantante inglese
 John Michael Talbot – religioso, compositore e chitarrista statunitense
 Matthew Talbot – politico statunitense
 Maxime Talbot – hockeista su ghiaccio canadese
 Michael Coleman Talbot – scrittore statunitense
 Mick Talbot – musicista e cantante britannico
 Roger Reynold Talbot – scrittore irlandese
 William Fox Henry Talbot – inventore e fotografo inglese

Altro 
 Talbot – casa automobilistica anglo-francese
 Talbot-Lago – team ufficiale del Gruppo Sunbeam-Talbot-Darracq partecipante a gare di Formula 1
 Port Talbot Town Football Club – squadra di calcio di Port Talbot
 3151 Talbot – asteroide della fascia principale
 Talbot – razza di cane da caccia comune in Inghilterra durante il Medioevo